Шарру () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Шарру () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна